

Persone 
Enrico Lanzi (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore
Gabriele Lanzi (1957) – politico italiano
Luigi Antonio Lanzi (1732-1810) – gesuita, archeologo e storico dell'arte italiano 
Lorenzo Lanzi (1981) – pilota motociclistico italiano 
Mario Lanzi (1914-1980) – mezzofondista e velocista italiano

Altro 
Lanzi – forma abbreviata di "Lanzichenecchi"
Loggia dei Lanzi – monumento di Firenze
Rio Lanzi, o rio dei Lanzi – torrente dell'Agro Caleno, in provincia di Caserta
Via Luigi Lanzi –  via di Firenze

Pagine correlate
Lanza
Lanzo
Lenzi